Ierocle (filosofo) – filosofo stoico greco, attivo tra la seconda metà del I secolo d.C. e la prima metà del II secolo d.C.
 Ierocle di Alessandria – filosofo neoplatonico greco, attivo nel V secolo d.C.
 Ierocle – geografo bizantino del VI secolo d. C. autore del Synecdemus
 Ierocle – nobile siracusano, padre di Ierone II
 Ierocle – auriga ed amante dell'imperatore romano Eliogabalo (218-222)
Ierocle – retore di  Alabanda del vissuto a cavallo tra II e I a.C.